Нор () — департамент на севере Франции, один из департаментов региона Нор-Па-де-Кале. Административный центр — Лилль. Согласно переписи 2012 года население департамента составляло 2 587 128 человек. По состоянию на 2015 год территория Нор была разделена на 6 округов (Авен-сюр-Эльп, Камбре, Дуэ, Дюнкерк, Лилль и Валансьен), 41 кантон и 650 коммун. В департаменте 5 городов с населением свыше 50 000 человек.

Карта коммун 
Карта разделения департамента Нор на коммуны (выделены префектура и супрефектуры):

Список коммун 
В данном списке приведены коммуны департамента Нор в алфавитном порядке.

См. также 
 Департамент Нор

Примечания 

Нор